Savina (Slovenië), een plaats in Slovenië
Savina (heilige), een heilige (ook wel Savina van Milaan)
Savina (geslacht), een geslacht van fossiele steenvliegen